Wührgraben ist der Name folgender Gewässer:

 Wührgraben (Schambach), linker Zufluss der Schambach (linker Oberlauf der Ainbrach, zur Donau) unterhalb von Schambach, Gemeinde Straßkirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wührgraben (Schmutter), linker Teilungsarm der Schmutter gegenüber Willmatshofen, Markt Fischach, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Wührbach